La famille Berényi de Karancsberény (en hongrois : karancsberényi Berényi család) était une famille aristocratique hongroise.

Origines

Membres notables

Liens, sources

Berényi